Smirnov, puede referirse a:
 Smirnoff, una marca de vodka.
 Prueba de Kolmogórov-Smirnov, una prueba estadística no paramétrica.